Ансан — власна назва.

Топоніми

Ансан (Корея) — місто.
 Ансан (гора).

Ансан (Португалія) — парафія.

Ансан (Жер) — муніципалітет.